El Gran Premio de España de 1995 fue la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 5 al 7 de mayo de 1995 en el Circuito de Jerez.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1995
Grandes Premios de motociclismo 1995
Deporte en España en 1995